

Ясенна — село в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Населені пункти
 Ясенна (Злін)
 Ясенна (Наход)